Любомировское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Вологодская область
 Любомировское сельское поселение — входит в Шекснинский район

Омская область
 Любомировское сельское поселение — входит в Таврический район